Bell Gardens – miasto w Kalifornii
 Bell Gardens – zespół muzyczny